Een verkeersweg:
A392 (Duitsland), zie Bundesautobahn 392
A392 (Groot-Brittannië)